Dani (Bosiljevo), een plaats in Kroatië
 Dani (stam), een prehistorisch volk op Jutland, waaraan Denemarken zijn naam dankt
 Dani (volk), volk in de Baliemvallei
 Dani (zangeres), Franse zangeres (Danièle Graule)
 Daniel da Cruz Carvalho, Portugees voetballer 
 Daniel da Silva Soares, Portugees voetballer